Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 1993 года в классической программе прошёл в Солнечногорске с 7 по 13 мая в два этапа. На первом этапе 27 шашистов играли по швейцарской системе. В финале 9 спортсменов сыграли по круговой системе.

Финал

Ссылки 
 20 Чемпионатов РФ (1992-2012) 
 Championship of Russia 1993

Чемпионаты России в 1993 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
1993 год в шашках
Спортивные соревнования в Московской области